Платформа 73 км — один из остановочных пунктов Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, расположенный на ветке Шахта-Сахалинская — Ильинск.

Описание 

Платформа представляет собой обычный остановочный пункт с короткой низкой посадочной платформой. Билетные кассы и навесы от дождя отсутствуют.

Деятельность 

По состоянию на июль 2010 года на платформе останавливаются только пригородные дизельные поезда сообщением Холмск — Чехов и Холмск — Чехов — Томари.

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Остановочные пункты Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области